Академия строительства и архитектуры УССР — главное научное учреждение в республике в отрасли строительства и архитектуры. Была основана на базе Академии архитектуры УССР в 1956 году.

История 
Первая архитектурная академия возникла во Франции в 1671 году. В Советском Союзе была организована Академия архитектуры СССР в 1934 году. Академия архитектуры УССР была основана в 1945 году, а в 1956 году она была преобразована в Академию строительства и архитектуры УССР. Президиум Академия архитектуры УССР находился на ул. Владимирской № 24 в Киеве. Членами академии были известные архитекторы И. Ю. Каракис, П. Ф. Алёшин, A. М. Вербицкий, А. В. Добровольский, И. М. Безчастнов Н. П. Северов и другие.

Постановлением ЦК Коммунистической партии Украины и Совета Министров Украины от 22 сентября 1955 года была создана Академия строительства и архитектуры УССР. АСиА была создана на базе Академии архитектуры УССР и ряда отраслевых научно-исследовательских институтов Киева и Харькова. Первым президентом Академии был В. Заболотный.

В 1962 году решением директивных органов Академия строительства и архитектуры УССР была ликвидирывана. Научно-исследовательские учреждения и производственные предприятия Академии были переданы в разные министерства и ведомости республики. Некоторое ведущие учреждения были переданы под руководство Госстроя УССР. На базе АСиА на Украине созданы Академия архитектуры Украины (1992) и Академия строительства Украины (1993).

Состав и структура 

В состав АСиСа УССР входили научно-исследовательские институты:
 в Киеве
 градостроительства;
 архитектурных сооружений;
 строительных конструкций;
 организации и механизации строительного производства;
 экономики строительства;
 строительных материалов и изделий;
 механической оброботки древесины;
 санитарной техники;
 теории и истории архитектуры и строительная техника;
 экспериментального проектирования;
 технической информации и внедрения передового опыта строительства;

 в Харькове
 промышленного строительства;
 водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидроэкологии;

 в Сталино
 надшахтного строительства

Филиалы и лаборатории 
Филиалы институтов были в Харькове, Львове, Симферополе, Днепропетровске, Запорожье, Луганске, Кривом Роге.

Научно-исследовательские лаборатории — Днепродзержинске, Ворошиловске, Жданове, Лисичанске, Енакиеве, Макеевке, Станиславе.

В Киеве находилась экспериментальная база по разработке технологий производства строительных материалов из синтетических смол и экспериментальные заводы железобетонных и керамичных изделий.

Издания 
С 1958 года в Киеве ежеквартально издавался «Вестник Академии строительства и архитектуры УССР».

Примечания

Ссылки 

 Гео-Киев: Академия строительства и архитектуры УССР
 АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

Академии наук
Общественные организации Украины
Творческие объединения Украины
Творческие союзы Украины
Архитектура Украины